Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу среди молодёжных команд 2011, являвшемуся одновременно отборочным турниром к Олимпийским играм в Лондоне, начался 27 марта 2009 года и продолжался до 12 октября 2010 года. В нём участвуют 52 сборные, соревнующиеся за семь мест в финальном раунде, который прошёл в Дании.

Групповой этап 
Матчи отборочного раунда прошли с 27 марта 2009 года по 7 сентября 2010 года. Победители десяти групп отборочного раунда и четыре лучшие сборные из числа финишировавших в таблице на втором месте продолжили борьбу в стадии плей-офф. При этом при определении лучших вторых сборных учитывались только матчи с командами, финишировавшими на первых, третьих, четвёртых и пятых местах. Если несколько из «вторых» команд набрали в этих матчах одинаковое количество очков, в силу вступают следующие критерии:

 1) разница мячей;
 2) количество голов;
 3) количество голов на выезде;
 4) рейтинг «фэйр-плей»;
 5) жребий.

Если по окончании группового этапа две или более команд набрали равное количество очков, для определения первенства применяются следующие критерии:
 1) количество очков, набранных в матчах между данными командами;
 2) разница мячей в матчах между данными командами;
 3) количество забитых голов в матчах между данными командами;
 4) количество голов в матчах между данными командами, забитых гостями.

Если после применения критериев 1, 2, 3 и 4 две команды по-прежнему имеют равные показатели, эти же критерии применяются ещё раз уже только для этих двух команд. Если и это не приводит к результату, применяются критерии 5 и 6.

 5) результаты всех матчей в группе: 1) разница мячей, 2) количество забитых голов;
 6) жребий.

Если две команды имеют абсолютно идентичные показатели перед последним матчем в группе и играют вничью, то по окончании основного времени проводится серия пенальти.

Группа 1 

За сборную России играли в 9 (из 10) матчах отборочного турнира: Г. Щенников (1991 г. р.) и С. Песьяков (пропустил 6 мячей); в 8 матчах — Е. Баляйкин (2 гола), П. Мамаев (2 гола) (все — 1988 г. р.) и С. Паршивлюк; в 7 матчах — А. Ионов (1 гол), Е. Макеев (все — 1989 г. р.) и А. Кокорин (2 гола); в 6 матчах — А. Гатагов (2 гола), П. Яковлев (1 гол) (все — 1991 г. р.) и И. Горбатенко (2 гола); в 5 матчах — Д. Рыжов (4 гола); в 4 матчах — А. Денисов, Ал-р Прудников (все — 1989 г. р.), Ф. Смолов (1 гол), А. Соснин (оба — 1990 г. р.) и А. Иванов; в 3 матчах — Г. Габулов, А. Дзюба (2 гола) (все — 1988 г. р.) и А. Власов; в 2 матчах — А. Сапета (оба — 1989 г. р.), В. Дядюн, Ант. Козлов (1 гол), А. Салугин (1 гол) (все — 1988 г. р.) и В. Рыжков; в 1 матче — Б. Абдулфаттах, Ю. Кириллов (все — 1990 г. р.), А. Валикаев, В. Васин, И. Смольников (все — 1988 г. р.), Г. Григалава, А. Малоян, А. Маренич, С. Морозов, П. Мочалин, Е. Помазан (мячей не пропускал), И. Темников, С. Шустиков (все — 1989 г. р.), А. Дзагоев (1990 г . р.) и М. Канунников (1991 г. р.). Главный тренер — Игорь Колыванов.

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Рейтинг команд, занявших вторые места в группах 
В рейтинге не учитываются игры с соперниками, занявшими шестые места в своих группах.

Стыковые матчи 
Стыковые матчи проходили с 7 по 12 октября 2010 года. Пары были определены путём жеребьевки. При этом сборные из одной отборочной группы были разведены. Система посева основывалась на результатах сборных в отборочных циклах 2007/09 и 2009/11. Семь победителей этого этапа вместе с хозяевами вышли в финальную стадию чемпионата. В таблице они выделены полужирным шрифтом.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Ссылки 
 Турнир на сайте UEFA

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2011
Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году